Деле́ние — многозначный термин, означающий распределение в разные группы:
 Деление клетки — бесполый способ размножения живых организмов.
 Деление прокариотических клеток
 Деление понятий — логическая операция, посредством которой объём делимого понятия распределяется по объёмам новых понятий, каждое из которых представляет частный случай исходного понятия.
 Деление щита — геральдический приём и термин, означающий разделение поля щита на две или более различно окрашенные части посредством прямых или фигурных линий.
 Деление слога в китайской фонетике
 Деление брендов WWE
 Административно-территориальное деление

В математике 
 Деление — математическая операция.
 Деление с остатком — математическая операция, широко применяемая в программировании и криптографии.
 Деление на ноль

В физике 
 Деление ядра — процесс расщепления атомного ядра на два ядра с близкими массами.
 Спонтанное деление

См. также 
 Перелом
 Разделение
 Разрыв
 Расщепление
 Сечение